Centrum Lotów Kosmicznych imienia Johna F. Kennedy’ego – Kennedy Space Center
 Karlsruher Sport-Club
 Korpus służby cywilnej
 Krajowa Spółka Cukrowa
 Klub Sportowy Cracovia
 kod lotniska IATA portu lotniczego Koszyce